Michał Michalski (1846-1907) – polski rzemieślnik, uczestnik powstania styczniowego, prezydent Lwowa.
 Michał Michalski (ur. 1952) – polski kontradmirał i inżynier techniki nawigacji
 Michał A. Michalski (ur. 1975) – polski kulturoznawca, filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Michał Michalski – polski wydawca, laureat Śląkfy
 Michał Michalski (ur. 1989) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)